TJ, Tj eller tj kan avse: 

 TJ – landskod för Tadzjikistan
 TJ – förkortning för terajoule
 TJ – ett SACO-förbundet, se Saco-förbundet Trafik och Järnväg
 TJ - Tidaholms Järnväg
 .tj – Tadzjikistans toppdomän 
 tj-ljudet